Die Super League Darts 2013 (offiziell Bull’s Super League Darts Germany 2013) war ein Qualifikationsturnier, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) zum ersten Mal veranstaltet wurde. Es diente der Ermittlung eines deutschen Teilnehmers an der PDC World Darts Championship 2014.

Das Turnier begann am 19. Februar 2013 mit dem ersten Spieltag und endete am 16. November 2013 mit den Play-Offs.

Den Sieg sicherte sich Andree Welge, welcher im Finale Maik Langendorf mit 10:7-legs schlagen konnte.

Qualifikation 
An der ersten Ausgabe der Super League Darts nahmen 16 Spieler teil. 13 davon wurden von der PDC Europe eingeladen. Die restlichen 3 Plätze wurden durch den Super League Qualifier vergeben. Das Qualifikationsturnier fand am 5. Januar 2013 im „House of Darts“ in Rodgau statt.

Folgende Spieler waren Teil der Super League Darts 2013:

Vorrunde 
An insgesamt 5 Turnierwochenenden wurden die Vorrundenspiele ausgetragen. Gespielt wurde an jedem Turnierwochenende im Modus Jeder gegen Jeden. Jeder Sieg bringt hierbei einen Punkt. Die 8 besten Spieler qualifizieren sich am Ende der Vorrunde für die Play-Offs. Die Spieler auf den Plätzen 13, 14, 15 und 16 steigen aus der Super League ab.

Die Vorrundenspiele wurde im Modus Best of Legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Der Spielmodus war best of 11 legs.

Spielorte

Tabelle

Play-Offs 
Die Play-Offs fanden am 16. November 2013 in Münster statt.

Modus 
Die acht verbliebenen Spieler wurden anhand ihrer Tabellenposition in zwei Gruppen eingeteilt, in welcher Jeder gegen Jeden spielt. Der Spielmodus war erneut best of 11 legs. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten spielten dann in einem Halbfinale mit dem Modus best of 15 legs die zwei Finalisten aus. Das Finale wurde im Modus best of 19 legs ausgetragen.

Ergebnisse 

Gruppe A

Gruppe B

Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 
Andree Welge qualifizierte sich somit für die PDC World Darts Championship 2014. Dort traf er in der Vorrunde auf den Spanier Julio Barbero und musste sich mit 1:4-legs geschlagen geben.

Weblinks 
 Spielbericht auf dartn.de
 Spielbericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2013
Dartveranstaltung 2013